32-й меридиан западной долготы — линия долготы, отстоящая от Гринвичского меридиана на 32 градуса к западу, проходящая от Северного полюса через Северный Ледовитый океан, Гренландию, Атлантический океан, Южный океан к Южному полюсу и образующая ортодромию со 148-м меридианом восточной долготы.

Начиная с Северного полюса и в южном направлении к Южному полюсу 32-й меридиан западной долготы проходит через:

См. также 
 33-й меридиан западной долготы
 31-й меридиан западной долготы

Примечания 

Долгота